Білоруська футбольна вища ліга 1996 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вперше здобув МПКЦ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Білшина взяв участь у Кубку кубків 1997—1998 як володар Кубку Білорусі 1996—1997.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

1996
Білорусь
1996 у білоруському спорті